Kotowa (kyrillisch , als weibliche Form des Familiennamens Kotow [Котов]) ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Wiktorowna Kotowa (* 1954), russische Ökonomin, Politikerin, Schriftstellerin und Publizistin
 Oxana Kotowa (* 1974), kasachische Skilangläuferin